Prinsesse Maria-Olympia af Grækenland og Danmark (født den 25. juli 1996 i New York City) er en amerikanskfødt modemodel, socialite og medlem af den græske kongelige familie.

Hun er det ældste barn og eneste datter af Kronprins Pavlos af Grækenland og hans kone, Marie-Chantal Miller. Hendes bedsteforældre på fædrene side er Konstantin II af Grækenland og Anne-Marie af Grækenland, som var den sidste konge og dronning af Grækenland, mens hendes morfar er iværksætteren Robert Warren Miller. Hun er i øjeblikket den sjette i arvefølgen til den tidligere trone i Grækenland, efter hendes far og brødre.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

Personer fra New York City
Prinsesser fra Danmark
Prinsesser fra Grækenland
Dansk-amerikanere
Engelsk-amerikanere